Miejscowości w USA:
 Lone Elm – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Lone Elm (ang. Lone Elm Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson